Plusieurs navires de la Royal Navy et un  ont porté le nom de HMS President :
 le , un navire de 26 canon, commandé en 1646, aussi connu sous le nom de Old President après 1650, vendu en 1656 ;
 le , un navire de quatrième rang de 42 canon, lancé en 1650, renommé Bonaventure en 1660, reconstruit en 1666, détruit en 1711 ;
 le , initialement une frégate française nommée Président, capturé en 1806, renommée Piedmontaise en 1815 et détruit la même année ;
 le HMS President, initialement la frégate américaine USS President, capturée en 1815 et détruite en  ;
 le , un navire de quatrième rang lancé en 1829, utilisé comme navire de forage par la Royal Naval Reserve après 1862, vendu en 1903, brièvement appelé Old President en 1903 ;
 HMS President sont les locaux de la division londonienne de la Royal Naval Reserve. Il s'agissait d'un shore establishment à proximité du Tower Bridge à l'entrée des Docks de St Katharine jusqu'en 1988.

Différents navires ont été, au cours de leurs histoires, renommés HMS President lors de leur service à la division londonienne de la Royal Naval Reserve :
 le , un sloop à hélice lancé en 1878, renommé HMS President en 1903, vendu en 1911, existe toujours au  ;
 le , un sloop à hélice lancé en 1887, renommé HMS President en 1911, vendu en 1921 ;
 le , un sloop de classe Anchusa, devant être le prochain HMS President, coule avant d'être en service ;
 le HMS Saxifrage, un sloop de classe Anchusa lancé 1918, devient HMS President en 1921, sert jusqu'en 1988. Actuellement à quai sur la Tamise. 

President